Örvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Örvattnet (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (15,7 ha)
Örvattnet (Mangskogs socken, Värmland), sjö vid Mangskog nära Arvika i Arvika kommun,  (79,6 ha)
Brick-Örvattnet, sjö i Bollnäs kommun,  (16,9 ha)
Flästa-Örvattnet, sjö i Bollnäs kommun,  (15,5 ha)
Mora-Örvattnet, sjö i Skellefteå kommun,  (19,2 ha)
Örvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (49,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn